

Congrégation 
 Les hospitalières de Saint-Jean de Jérusalem, congrégation religieuse issue de l'ordre hospitalier de Saint-Jean.
 Les hospitalières de la miséricorde de Jésus, congrégation religieuse fondée a Dieppe.
 Les hospitalières de Saint-Joseph, congrégation religieuse canadienne fondée en France en 1636.
 Les hospitalières du Saint-Esprit, congrégation religieuse catholique féminine issue de l'ordre hospitalier du Saint Esprit.
 Les hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus, congrégation religieuse fondée en 1881. 
 Les hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune, institut religieux catholique régulier fondé en France en 1459.

Lieu public 
 La rue des Hospitalières-Saint-Gervais, voie du  de Paris.
 Le musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, musée situé sur le site de l'Hôtel-Dieu de Montréal. 
 Le couvent des Hospitalières de la Roquette, couvent établi par les sœurs Hospitalières de la Roquette de 1690 à 1789.

Adjectif 
 Hospitalière, adjectif relatif à « hôpital ». Exemples : « architecture hospitalière », « pharmacie hospitalière » ou « rétrocession hospitalière ».

Référence